

Patronyme 

Fred Pailhès (1902-1991), peintre français ;
Gontran Pailhès (1883-1960), poète, humoriste et journaliste français ;
Yvon Pailhès (1919-2007), journaliste français.

Toponymes 

 Pailhès, commune française de l'Ariège ;
 Pailhès, commune française de l'Hérault ;
 Domaine de Pailhès, domaine viticole de l'Hérault.